UWC est une abréviation pour :

 Ulster Workers' Council,  un syndicat d'Irlande du Nord.
 United World Colleges, une institution qui regroupe des écoles à travers le monde.
 University of the Western Cape, une université d'Afrique du Sud.